Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але знялась перед початком турніру через травму.

Анджелік Кербер могла посісти хвання 1-ї ракетки світу, якби перемогла на турнірі. Однак, програвши у фіналі вона залишилася на другому рядку.

Кароліна Плішкова виграла свій шостий титул WTA в одиночному розряді, перемігши у фіналі Кербер з рахунком 6–3, 6–1.

Ці дві тенісистки зіграли між собою три тижні по тому, у фіналі Відкритого чемпіонату США 2016. Посівши вже до цього 1-й рідок рейтингу після поразки Вільямс у півфіналі, Кербер взяла реванш за поразку тритижневої давнини, здолавши Плішкову в трьох сетах.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 
 Qualifying Draw 
 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2016